Bayat (district, Afyonkarahisar), een district in de Turkse provincie Afyonkarahisar
 Bayat (district, Çorum), een district in de Turkse provincie Çorum
 Bayat (stad), de hoofdplaats van het district
 Bayat (Amasya), een dorp in het Turkse district Amasya
 Bayat (Aslanapa), een dorp in het Turkse district Aslanapa
 Bayat (Atabey), een dorp in het Turkse district Atabey
 Bayat (Ayaş), een dorp in het Turkse district Ayaş
 Bayat (Balikesir), een dorp in het Turkse district Balikesir
 Bayat (Beyşehir), een dorp in het Turkse district Beyşehir
 Bayat (Bor), een dorp in het Turkse district Bor
 Bayat (Çermik), een dorp in het Turkse district Çermik
 Bayat (Çivril), een dorp in het Turkse district Çivril
 Bayat (Çorum), een dorp in het Turkse district Çorum
 Bayat (Durağan), een dorp in het Turkse district Durağan
 Bayat (Ereğli), een dorp in het Turkse district Ereğli
 Bayat (Geyve), een dorp in het Turkse district Geyve
 Bayat (Gölpazari), een dorp in het Turkse district Gölpazari
 Bayat (Gördes), een dorp in het Turkse district Gördes
 Bayat (Kargi), een dorp in het Turkse district Kargi
 Bayat (Korkuteli), een dorp in het Turkse district Korkuteli
 Bayat (Kütahya), een dorp in het Turkse district Kütahya
 Bayat (Meram), een dorp in het Turkse district Meram
 Bayat (Merzifon), een dorp in het Turkse district Merzifon
 Bayat (Soma), een dorp in het Turkse district Soma
 Bayat (Tosya), een dorp in het Turkse district Tosya
 Bayat (Yildizeli), een dorp in het Turkse district Yildizeli
 Bayat (dialect), een dialect van het Zuid-Azerbeidzjaans, gesproken in Iran
 Bayat (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Klaten in de Indonesische provincie Midden-Java